Emilio Alcalá-Galiano y Osma (1881-1962) fue un político y diplomático español, diputado a Cortes y senador durante la Restauración.

Biografía 
Nació el 5 de diciembre de 1881 en Madrid, hijo de los condes de Casa Valencia, Emilio Alcalá-Galiano y Valencia y Ana de Osma y Zavala.

Licenciado en derecho, fue diputado a Cortes por el distrito cacereño de Hoyos (1910; 1914-1916; 1916-1918; 1918-1919; 1919-1920). En 1921 fue nombrado senador vitalicio.

Ministro plenipotenciario de tercera clase, fue declarado jubilado como diplomático en 1951.

Alcalá-Galiano, que ostentó los títulos nobiliarios de  conde de Casa Valencia,  marqués de Castel Bravo,  vizconde del Pontón y  conde de Romilla, falleció en 23 de junio de 1962 en su ciudad natal.

Referencias

Bibliografía 
 
 

Diputados por Hoyos de las Cortes de la Restauración
Senadores de España de la Restauración
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid